Phaeolabrella är ett släkte av svampar. Phaeolabrella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Phaeolabrella